Санта Филомена има више значења:
 Санта Филомена (Асти)
 Санта Филомена (Потенца)
 Санта Филомена (Терамо)